MIH steht für:
 Melanotropin-Release-Inhibiting-Hormon
 Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation
 Musée international d’horlogerie, Internationales Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds
 Ingolstadt Hauptbahnhof (DS100-Code)

Mih steht für:
 Mih (Sackpfeife), eine der Diple ähnliche Sackpfeife in Istrien
 Spitzname von Millene Karine Fernandes Arruda (* 1994), brasilianische Fußballspielerin

mih steht für:
 Chayuco (ISO-639-3-Code), eine mixtekische Sprache

Abkürzung